Мюнстерберг (Münsterberg)

 Герцогство Мюнстерберг — силезское княжество.
 Мюнстерберг — старое немецкое название города Зембице в Польше.
 Мюнстерберг, Гуго (1863—1916) — немецкий психолог и философ.